Aclypea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1884. Aclypea ingår i familjen asbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asbaggar
Aclypea